Changshan (kinesiska: 常山, 常山乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 79 kilometer nordost om provinshuvudstaden Hefei.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina